Името Мария Василева носят:

 Мария Василева – българска оперна певица, сопран
 Мария Василева – българска изкуствоведка